Каролина Плишкова је освојила турнир. У финалу је победила Варвару Лепченко са 6:3, 6:7(5:7), 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Кореје у тенису 2014.
Отворено првенство Кореје у тенису — појединачно